

Населені пункти 
 Метрострой (Кіровська область)

Організації 
  () — фірма, що здійснює будівництво московського метрополітену